La Villedieu ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 La Villedieu (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 La Villedieu (Creuse) im Département Creuse
 La Villedieu (Lozère) im Département Lozère

La Villedieu mit Namenszusatz:
 La Villedieu-du-Clain im Département Vienne
 La Villedieu-en-Fontenette im Département Haute-Saône
 La Villedieu-lès-Quenoche, ehemalige Gemeinde im Département Haute-Saône, heute Teil der Gemeinde Ruhans

Siehe auch:
 Lavilledieu, Gemeinde im Département Ardèche